Kuhlman steht für:
 Kuhlman (Florida), ein Ort im Highlands County im US-Bundesstaat Florida

Kuhlman ist der Familienname folgender Personen:
 Carolina Kuhlman (1778–1866), schwedische Schauspielerin und Operettensängerin
 Caroline Kuhlman (* 1966), US-amerikanische Tennisspielerin
 Erika Kuhlman (* 1961), US-amerikanische Historikerin
 Evan Kuhlman, US-amerikanischer Kinderbuchautor
 Karson Kuhlman (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kathryn Kuhlman (1907–1976), US-amerikanische Evangelistin

Siehe auch:
 Kuhlmann
 Kulman
 Cullmann
 Coolman